Сент-Барб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на схід від Парижа, 90 км на південний схід від Меца, 32 км на північний схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 285,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Барб на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Барб на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Барб на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Барб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Барб на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези